Серебреников — русская фамилия.

 Серебреников, Альмар Александрович (1932—1998) — советский и украинский кинооператор и режиссёр-документалист, заслуженный деятель искусств Украины.
 Серебреников, Виталий Степанович (1862—1942) — российский писатель, психолог и педагог.
 Серебреников, Сергей Александрович (1919—2015) — художник-постановщик киностудии им. М. Горького. Заслуженный художник РСФСР (1976).

См. также 
 Серебренников
 Серебрянников
 Серебряков